Гурмузаки () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Гурмузаки, Алеку (1823—1871) — румынский публицист, общественно-политический деятель, юрист, журналист, фольклорист.
 Гурмузаки, Георге (1817—1882) — украинский журналист, фольклорист и общественно-культурный деятель.
 Гурмузаки, Евдоксий (1812—1874) — историк, политик, председатель Краевой Буковины, журналист, преподаватель Черновицкого университета.